Karl Ekman (pianist) (1869-1947), Fins pianist
 Karl Ekman (worstelaar) (1892-1945), Zweeds worstelaar
 Karl Ekman (schrijver) (1895-1962), zoon van de hierbovenstaande pianist en schrijver van biografie Sibelius